Win – demon
 Win – szkocki zespół muzyczny z lat 80. XX wieku

Osoby:
 Ne Win – birmański generał
 Nyan Win – birmański generał
 Soe Win – birmański polityk

Zobacz też:
 WiN (Wolność i Niezawisłość) – polska organizacja antykomunistyczna
 WiN (Wolność i Niepodległość) – młodzieżowa organizacja antykomunistyczna
 Play & Win
 Vin
 Wien
 WIN